Айвсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Айвсон, Джон (род. 1941) — британский тромбонист и музыкальный педагог.
 Айвсон, Том (род. 1983) — британский шорт-трекист.